Redención puede hacer referencia a:
Redención: Concepto teológico cristiano.
Redención en metálico, causa de exención del servicio militar en España. 
Redención de penas por el trabajo, sistema de reducción de penas por el trabajo.
Redención (película), películla británica de 2011.
La Redención (película), película paraguaya de 2018.
La Redención, paso procesional de Zamora.